The Chthonic Chronicles è il sesto album in studio del gruppo symphonic black metal britannico Bal-Sagoth, pubblicato nel 2006.

Tracce

Formazione
Byron Roberts – voce
Chris Maudling – chitarra
Jonny Maudling – tastiere
Mark Greenwell – basso
Dan "Storm" Mullins – batteria

Collegamenti esterni